Dedham (Essex), a Anglaterra
 Dedham (Iowa), als Estats Units
 Dedham (Maine), als Estats Units
 Dedham (Massachusetts), als Estats Units